Deuxième vague est un EP du groupe de rap français IAM sorti en 2021.

Historique 

Il fait suite à un autre EP, Première vague, sorti quelques mois plus tôt. Une édition limitée en vinyle contient d'ailleurs un fourreau cartonné pour ranger les deux opus. Rap Inconscient, produit par Akhenaton, est le premier single de ce second maxi. Il est dévoilé le .

Liste des titres 
 Mirages (feat. Allen Akino) - 3:35 (produit par Akhenaton)
 Trotteuse - 4:11
 Change (feat. Sly Johnson) - 4:18
 Rap inconscient - 3:42 (produit par Akhenaton)
 Du rêve dans les veines - 4:52 (produit par Akhenaton)
 Rubans noirs - 3:47 (produit par Akhenaton)

Notes et références

Liens externes 
 

EP sorti en 2021
Album d'IAM
Album publié par Virgin Records